Josef Staudigl ist der Name folgender Personen:

 Josef Staudigl (Sänger, 1807) (1807–1861), österreichischer Sänger (Bass)
 Josef Staudigl (Sänger, 1850) (1850–1916), österreichischer Sänger (Bariton)